The Real Thing – album Faith No More
 The Real Thing – album Midnight Oil
 The Real Thing – promocyjny singel Christiny Aguilery
 The Real Thing – singel 2 Unlimited